Го́луэй ():
 Голуэй — залив Атлантического океана у западных берегов Ирландии.
 Голуэй — город в Ирландии.
 Голуэй — гражданский пассажирский аэропорт в Ирландии.
 Голуэй — графство на западе Ирландии. Административный центр и крупнейший город — Голуэй.
 Голуэй — железнодорожный вокзал в графстве Голуэй, Республика Ирландия.
 Голуэй, Джеймс — ирландский флейтист.
 виконт Голуэй — титул
 Анри де Массо, граф Голуэй (1648—1720) — британский генерал, участник войны за Испанское наследство.

См. также 
 Голуэй Юнайтед — футбольный клуб из города Голуэй
 Галлоуэй — историческая область Шотландии